Jan Gembicki (1602–1675) – biskup kujawski, chełmiński, płocki, sekretarz wielki koronny, sekretarz królewski, kanclerz królowej Polski Ludwiki Marii Gonzagi 
 Jan Paweł Gembicki (zm. 1713) – kasztelan nakielski